Re:akcja mazowiecka – ósmy album Kapeli ze Wsi Warszawa, wydany 16 grudnia 2017 przez Karrot Kommando (nr katalogowy KK114) w wersji podstawowej oraz jako dwupłytowa edycja, rozszerzona o zapis oryginalnych wykonań mazowieckich artystów ludowych: Marii Bienias, Marianny Rokickiej, Stefana Nowaczka, Eugeniusza Szymaniaka, jak również zespołów: Bandysionki, Carniacy z Czarni i Kapeli Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia. Płyta zdobyła nagrodę Fryderyk 2018 w kategorii "Album Roku Muzyka Korzeni".

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2017